Spencer Gore kan syfta på:

* Spencer Gore, brittisk kricket- och tennisspelare
 Spencer Gore, brittisk konstnär